Üveges Szabolcs (Kalocsa, 1991. április 29. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Üveges Szabolcs adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1991-ben született személyek
Kalocsaiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Parma labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
A Salgótarjáni BTC labdarúgói
Élő személyek